Шатель () — французское понятие, имеющее несколько значений.

Фамилия 
 Шатель, Люк (род. 1964) — французский политик.

Топонимы 
  — населённый пункт в департаменте Эн.
  — населённый пункт в департаменте Верхняя Савойя.
  — населённый пункт в департаменте Савойя.